Ryska superligan i ishockey 2006/2007 var den elfte säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 19 lag deltog i ligan och Metallurg Magnitogorsk vann mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades 54 omgångar, slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 2006/2007
2006 i Ryssland
2007 i Ryssland
Säsonger av Ryska superligan i ishockey